Абдряшитов — тюркская фамилия; встречается среди татар, башкир.

Женская форма — Абдряшитова.

Происходит от мусульманского имени Абдрашид (Абдрашит) и его краткой формы Абдряш. Восходит к имени ар-Рашид, одному из 99 имён Аллаха. Абд ар-Рашид означает «раб Аллаха» (буквальный перевод: раб Направляющего на Правильный Путь).

Известные носители 
 Абдряшитов, Айса Шагвалиевич (1899, Саратовская область, Новорепинский р-н, с. Осинов-Гай — 1937) — колхозник, житель посёлка Верхний Узень (Саратовская обл., Новорепинский р-н).  Арестован 1937.11.01. Осуждён 1937.11.17 тройкой при УНКВД по Саратовской обл.. Обвинение: за контрреволюционную деятельность. Приговор: заключить Абдряшитова А.Ш. в концлагерь сроком на 10 лет. Реабилитирован 1989.05.17 прокуратурой Саратовской области. [Материалы к книге памяти Саратовской обл.]

Топонимы 
В Указателе населённых мест Оренбургской губернии за 1900 год упоминается заимка Абдряшитова.

См. также 
 Абдрашев
 Абдрашитов
 Абдряшев
 Абдряшкин

Примечания

Литература 
  (в пер.)

  (обл.)

Ссылки